Сарья (), также Сари́я (), также Сарос () — небольшой скалистый вулканический остров, принадлежащий Греции, в Эгейском море, в архипелаге Додеканес (Южные Спорады). Расположен у северного побережья острова Карпатос, от которого отделён узким проливом Сарья шириной 100 м. Наивысшая точка — гора Грасо высотой 630 м над уровнем моря. Административно входит в общину Карпатос в периферийной единице Карпатос в периферии Южные Эгейские острова. Население 45 человек по переписи 2011 года. Жители заняты скотоводством. На острове гнездится чеглок Элеоноры.

В древности назывался  Сар (Сарос, , ). Обитаемый с древних времён. На восточном берегу, в районе пляжа Палатия () находился . В V веке до н. э. Сарос входил в Афинский морской союз.

Примечания 

Додеканес